NFL sezona 1975. je 56. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 21. rujna 1975. Super Bowl X je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 18. siječnja 1976. u Miamiju u Floridi na stadionu Orange Bowl sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Dallas Cowboysi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 21:17 i tako osvojili svoj drugi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1975.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Ken Anderson, Cincinnati Bengals - 3169
Najviše jarda probijanja: O.J. Simpson, Buffalo Bills - 1817
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Ken Burrough, Houston Oilers - 1063

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Mel Blount, Pittsburgh Steelers - 11

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Buffalo Bills - 420 (30,0 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Buffalo Bills - 390,5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Cincinnati Bengals - 231,5 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Buffalo Bills - 212,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Los Angeles Rams - 135 (9,6 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Minnesota Vikings - 225,2 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 115,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Minnesota Vikings - 109,4 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1975. u NFL-u
NFL.com, sezona 1975.

Izvori 

1975